

Колом'є — село у Славутському районі Хмельницької області

Колом'є (Colomiers) — муніципалітет в департаменті Верхня Гаронна регіону Окситанія.
 Колом'є (Colomieu) — муніципалітет у департаменті Ен регіону Овернь-Рона-Альпи.